

Geografia

Canada 
 Saint-Christophe-d'Arthabaska – comune nella regione del Centre-du-Québec (Québec)

Francia

Alta Francia 
 Saint-Christophe-à-Berry – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Saint-Christophe-en-Halatte – ex comune ora frazione di Fleurines, comune nel dipartimento dell'Oise

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento dell'Allier
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento del Rodano
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Christophe-d'Allier – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Saint-Christophe-des-Bois – ex comune ora frazione di Saint-Christophe-et-le-Laris, comune nel dipartimento della Drôme
 Saint-Christophe-en-Oisans – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Christophe-et-le-Laris – comune nel dipartimento della Drôme
 Saint-Christophe-les-Gorges – ex comune ora frazione di Pleaux, comune nel dipartimento del Cantal
 Saint-Christophe-sur-Dolaison – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Saint-Christophe-sur-Guiers – comune nel dipartimento dell'Isère

Borgogna-Franca Contea 
 Saint-Christophe – ex comune ora frazione di La Tour-du-Meix, comune nel dipartimento del Giura
 Saint-Christophe-en-Bresse – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Christophe-en-Brionnais – comune nel dipartimento della Saona e Loira

Bretagna 
 Saint-Christophe-des-Bois – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Saint-Christophe-de-Valains – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine

Centro-Valle della Loira 
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Saint-Christophe-en-Bazelle – comune nel dipartimento dell'Indre
 Saint-Christophe-en-Boucherie – comune nel dipartimento dell'Indre
 Saint-Christophe-le-Chaudry – comune nel dipartimento del Cher
 Saint-Christophe-sur-le-Nais – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira

Grand Est 
 Saint-Christophe-Dodinicourt – comune nel dipartimento dell'Aube

Normandia 
 Saint-Christophe – ex comune ora frazione di Pont-d'Ouilly, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Christophe-de-Chaulieu – comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Christophe-du-Foc – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Christophe-le-Jajolet – ex comune ora frazione di Boischampré, comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Christophe-sur-Avre – comune nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Christophe-sur-Condé – comune nel dipartimento dell'Eure

Nuova Aquitania 
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento della Charente
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento della Vienne
 Saint-Christophe – ex comune ora frazione di Chalais, comune nel dipartimento della Charente
 Saint-Christophe-de-Double – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Christophe-des-Bardes – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Christophe-sur-Roc – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres

Occitania 
 Saint-Christophe – comune nel dipartimento del Tarn
 Saint-Christophe-Vallon – comune nel dipartimento dell'Aveyron

Paesi della Loira 
 Saint-Christophe-du-Bois – comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Christophe-du-Jambet – comune nel dipartimento della Sarthe
 Saint-Christophe-du-Ligneron – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Christophe-du-Luat – comune nel dipartimento della Mayenne
 Saint-Christophe-en-Champagne – comune nel dipartimento della Sarthe
 Saint-Christophe-la-Couperie – ex comune ora frazione di Orée-d'Anjou, comune nel dipartimento del Maine e Loira

Italia 
 Saint-Christophe – comune (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Saint-Christophe – ex comune ora frazione di Champvent, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)